Michelau (Luxemburg), een plaats in het Luxemburgse kanton Diekirch
 Michelau im Steigerwald, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Michelau in Oberfranken, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren